Thomas II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (667-669)
 Thomas van Savoye (1199-1259), heer van Piemont (1233-1259)
 Thomas II van Saluzzo, markies van Saluzzo (1336-1357)
 Thomas II Preljubovič, despoot van Epirus (1366-1384)